Cortegaça (Mortágua), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mortágua
Cortegaça (Ovar), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ovar

Zie ook 
Cortegana, een gemeente in de Spaanse provincie Huelva